Джизан:

 Джизан — провинция в Саудовской Аравии;
 Джизан — город в Саудовской Аравии, центр одноимённой провинции;
  — аэропорт города Джизан.